Spineda (Cremona), een gemeente in de Italiaanse provincie Cremona
Spineda (Riese Pio X), een plaats in de Italiaanse gemeente Riese Pio X